Adrian Lungu (º  1960, Năvodari), un joueur de rugby roumain
 Remus Lungu (º  1980), un joueur de rugby roumain
 Alexandru Lungu (1924, Cetatea Albă ()  2008, Bonn), un endocrinologue, illustrateur, peintre et poète roumain 
 Alexandru D. Lungu (º  1928, Miorcani), un acteur, écrivain, traducteur et dramaturge roumain 
 Ana Lungu (º  1978, Bucarest), scénariste et réalisatrice roumaine
 Andrei Lungu (º  1989, Cluj-Napoca), un footballeur roumain 
 Caius (Adrian) Lungu (º  1989, Timișoara), un footballeur roumain 
 Cezar (Andrei) Lungu (º  1988), un footballeur roumain 
 Chisamba Lungu (º  1991, Kafue), un footballeur international zambien
 Dan Lungu (º ?, 1969, Botoșani), un romancier, nouvelliste, poète, dramaturge, théoricien littéraire et sociologue roumain; maître de conférence à la chaire de sociologie de l'université Alexandru Ioan Cuza
Edgar Lungu, homme d'État zambien, Président de la République de Zambie de 2015 à 2021.
  (1853, Nagyszentmiklós ()  1932), un journaliste et enseignant; fille de professeur et journaliste Traian Lungu
  (º  1980, Constanța), un footballeur professionnel roumain
 Gheorghe Lungu, un eurodéputé roumain (notamment Județ de Satu Mare) 
 Lia (Marcela) Lungu (º  1953, Domașnea), un chanteur folk traditionnel 
 Mariana Vartic, nom de naissance : Maria-Ana Lungu (º  1944, Abrud), une critique, historienne littéraire, romancier, dramaturge et traducteur roumain
 Marin Lungu, un eurodéputé roumain (notamment Județ de Dolj) 
 Misheck Lungu (º  1980, Lusaka), un footballeur zambien
 Nicolae Lungu (1900, Dobridor  1993, Bucarest), un auteur-compositeur Christian, auteur, entre autres, et quelques chants connus sont entrés dans le répertoire traditionnel de la Roumanie 
  (º  1977), un footballeur professionnel moldave

Voir aussi 
 Lungu (rivière) (), un ruisseau
 Liste des noms roumain (Lu-)
 Oana Lungescu (º  1958), un philologue roumain

Références 

Patronyme roumain
Patronyme zambien